Mitsuo Ogasawara (Morioka, 5 de Abril de 1979) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como atacante.

Carreira 
Mitsuo Ogasawara começou a carreira no Kashima Antlers, em 1998.

Seleção 
Ele defendeu a seleção do Japão que fracassou na Copa do Mundo da Alemanha em 2006, sendo eliminada na primeira fase.

Gols pela Seleção Japonesa

Títulos 
 Japão
 Copa da Ásia: 2004

 Kashima Antlers
 Campeonato Japonês: 2000, 2001,2007,2008,2009,2016
 Copa do Imperador:2000,2007,2010
 Copa da Liga Japonesa: 2000, 2002,2011,2012,2015
 Copa Suruga Bank:2012,2013

Ligações externas
 
 
 Mitsuo Ogasawara] JFA
 Mitsuo Ogasawara em Kashima Antlers

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004